Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2012 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 La Belge Kim Clijsters (hanche), la Hongroise Ágnes Szávay (dos), la Roumaine Alexandra Dulgheru (genou droit), l’Allemande Andrea Petkovic (cheville droite), la Slovaque Daniela Hantuchová (pied gauche), la Suissesse Timea Bacsinszky (blessure abdominale) et la Russe Vera Zvonareva (épaule droite) ne participent pas au tournoi. Elles sont remplacées respectivement par la Croate Mirjana Lučić, la Française Mathilde Johansson, la Russe Nina Bratchikova, l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, l'Espagnole Laura Pous Tió, l'Argentine Paula Ormaechea et la Bulgarie Sesil Karatantcheva.

Pendant le tournoi 
 Dans son premier tour face à Anastasia Rodionova, Mathilde Johansson remonte un déficit de 5-7, 2-5 pour remporter le match 5-7, 7-6, 6-4.
 Virginie Razzano remonte un déficit de 6-4, 6-6 (5-1 au tie-break) pour finalement s'imposer 4-6, 7-6, 6-3 face à Serena Williams.
 Pour la première fois de sa carrière, Serena Williams est éliminée au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem.
 Pourtant demi-finaliste l'an passé, la tête de série  Marion Bartoli est éliminée dès le deuxième tour contre la Croate Petra Martić, en 3 sets (6-2, 3-6, 6-3), elle qui n'avait pourtant encore jamais atteint le  d'un tournoi du Grand Chelem.
 Quart de finaliste l'année dernière, Victoria Azarenka,  mondiale, est éliminée en huitième de finale face à Dominika Cibulková, tête de série , en deux sets (6-2, 7-6).
 Li Na, tête de série  et tenante du titre, est éliminée en huitième de finale par la qualifiée kazakhe Yaroslava Shvedova, en trois sets (3-6, 6-2, 6-0).
 L'autre finaliste de la précédente édition et lauréate en 2010, Francesca Schiavone, est sortie en trois sets (3-6, 6-3, 8-6) au  par Varvara Lepchenko, qui avait déjà éliminé Jelena Janković au tour précédent.
 Maria Sharapova atteint sa première finale de Roland-Garros, en battant en demi-finale la Tchèque Petra Kvitová, tête de série , en deux sets (6-3, 6-3). Cette victoire lui permet de redevenir  mondiale.
 La finale est inédite : c'est la première fois que Sara Errani atteint la finale d'un Grand Chelem, et c'est la première fois que Maria Sharapova atteint la finale de Roland-Garros.
 Sara Errani est la première joueuse à se qualifier à la fois pour la finale du simple et du double depuis Kim Clijsters en 2003. Sa performance lui ouvre les portes du Top 10 pour la première fois de sa carrière.
 C'est la troisième fois d'affilée qu'une Italienne est en finale de Roland-Garros, après la victoire de Francesca Schiavone en 2010 et la place de finaliste de la même Schiavone en 2011, alors que cette dernière était, en 2010, la première joueuse italienne de l'histoire à atteindre les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. 
 Avec son premier titre à Roland-Garros, Maria Sharapova devient la  de l'histoire (la  de l'ère Open) à réaliser le Grand Chelem en carrière en simple.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2012
France Simple dames
Internationaux de France de tennis 2012